Steel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Steel
 W.O. Steel